Списак највиших интернет домена:

Види још 
 Највиши интернет домен државних кодова

Спољашње везе 
 Преглед Интернет домена

Интернет домени
Највиши Интернет домени
Интернет домени

es:Dominio de nivel superior geográfico#Lista de dominios de nivel superior geográfico
he:סיומת אינטרנט#סיומות מדינה